Die Zweite Division 2015/16 war die 99. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. August 2015 und endete am 30. April 2015.

Meister wurde Royal White Star Brüssel. Am 6. Mai 2016 entschied die Lizenzkommission, dass White Star keine Lizenz für die Division 1A und Division 1B erhielt und somit nicht aufstieg, sondern in die drittklassige Division 1 Amateurs versetzt wurde. Ein Einspruch des Vereins gegen die Entscheidung der Lizenzkommission wurde vom Belgischen Sportgerichtshof abgewiesen. Die KAS Eupen nahm den Platz als Aufsteiger in die Division 1A ein, die KSV Roeselare rückte als Qualifikant für die Division 1B nach.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16